Ferrol – città della Spagna nella Provincia della Coruña
Ferrol – comarca della Spagna
Ferrol – città degli Stati Uniti d'America nello stato della Virginia (Contea di Augusta)
Ferrol – municipalità delle Filippine nella Provincia di Romblon